Esterilització (microbiologia), procés que elimina, mata o desactiva totes les formes de vida i altres agents biològics presents a una superfície, un objecte o un fluid específics.
 Esterilització (procediment quirúrgic), tècnica quirúrgica que deixa una persona sense possibilitat de reproduir-se.